Обервајлер може бити:

 Обервајлер (Ајфел), општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Обервајлер им Тал, општина у округу Кузел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.